Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских Играх 1952 года проходили с 25 июля по 2 августа. Победителем в 3-й раз подряд стала сборная США. Всего в баскетбольном турнире приняло участие 16 команд.

Медалисты

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Четвертьфинал

Группа A

Группа B

Квалификация за 5-8 места

Матчи за 5-8 места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Архив сайта ФИБА
 Олимпийский баскетбольный турнир 1952 года на сайте www.sports-reference.com
 Олимпийский баскетбольный турнир 1952 года на сайте www.todor66.com

Соревнования на летних Олимпийских играх 1952
1952 год в баскетболе
Международные соревнования по баскетболу в Финляндии